Фе́ликс Бере́зин:
 Березин, Феликс Александрович (1931—1980) — советский математик и физик-теоретик.
 Березин, Феликс Борисович (1929—2015) — советский и российский учёный-психиатр.